A 2014-2015-ös német labdarúgó bajnokság másodosztálya a 41. idénye volt a Bundesliga 2-nek. Az idény 2014. augusztus 1-én kezdődött és 2015. május 24-én ért véget.
A bajnokságot az FC Ingolstadt 04 nyerte meg, mellette a második helyen végző SV Darmstadt 98 jutott fel az első osztályba. A harmadik Karlsruher SC a feljutási osztályozón alul maradt a Hamburger SV-val szemben, így nem jutott fel.

Csapat információ

Tabella

<div id="pontlevonás">1Licencproblémái miatt az SV Sandhausen csapatától három pont levonva.
<div id="pontlevonás">2Licencproblémái miatt a VfR Aalen csapatától két pont levonva.

Eredmények

Osztályozó 
''A feljutási osztályozóhoz lásd a 2014–2015-ös német labdarúgó-bajnokság (első osztály) szócikket.

A Bundesliga 2 16. helyezett csapata, a TSV 1860 München és a 3. Liga harmadik helyezettje, a Holstein Kiel oda-visszavágós rendszerű osztályozót játszott egymás ellen. Az első döntetlen után az 1860 München megnyerte a második mérkőzést, összesítésben 2–1-s győzelmet aratott, így maradt a Bundesliga 2-ben, míg a Kiel a harmadosztályban.

Góllövőlista

Kapcsolódó szócikkek 
 2014–2015-ös Bundesliga
 2014–2015-ös német kupa

Külső hivatkozások 
 Hivatalos honlap   
 Bundesliga 2 a DFB.de-n  
 Bundesliga 2 a Kicker.de-n 
 Bundesliga 2 a transfermarkst.de-n 

Német labdarúgó-bajnokságok
német 2